Le tournoi de tennis de Tokyo est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2015, classée en catégorie Premier, s'est disputé du 21 au .

Agnieszka Radwańska remporte le simple dames. En finale, elle bat Belinda Bencic, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Garbiñe Muguruza et Carla Suárez Navarro.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tokyo
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2015
Tokyo
Sport au Japon en 2015
Tennis en septembre 2015